Flanagan (Illinois), localitat estatunidenca
 Biografies:
 Flanagan (personatge de ficció), personatge literari creat per Andreu Martín i Jaume Ribera, protagonista de diverses novel·les 
 James Flanagan (Filadèlfia, Pennsilvània, 1878 – 1937), remer estatunidenc 
 John Jesus Flanagan (1868 - 1938), atleta especialista en llançament de martell estatunidenc, nascut a Irlanda
 Patrick Flanagan, esportista estatunidenc que va competir a cavall dels segles XIX i XX 
 Richard Flanagan (1961), escriptor i cineasta d'origen australià